Niemcy:
 Geratal - gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Ilm
 Geratal/Plaue – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Ilm
 Oberes Geratal – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Ilm

Zobacz też:
 Gera